Ernst Barlach (1870-1938) – scultore e scrittore tedesco
 6428 Barlach – asteroide della fascia principale